Le qualificazioni del singolare degli Internazionali BNL d'Italia 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Daria Gavrilova (qualificata)
  Jeļena Ostapenko (qualificata)
  Catherine Bellis (qualificata)
  Mona Barthel (qualificata)
  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Océane Dodin (ultimo turno)
  Wang Qiang (qualificata)
  Anett Kontaveit (qualificata)

  Varvara Lepchenko (ultimo turno)
  Zheng Saisai (primo turno)
  Natalia Vikhlyantseva (primo turno)
  Risa Ozaki (ultimo turno)
  Tsvetana Pironkova (primo turno)
  Andrea Petković (qualificata)
  Sara Sorribes Tormo (ultimo turno)
  Nao Hibino (ultimo turno)

Qualificate 

  Daria Gavrilova
  Jeļena Ostapenko
  Catherine Bellis
  Mona Barthel

  Donna Vekić
  Andrea Petković
  Wang Qiang
  Anett Kontaveit

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2017